Malva kan syfta på:

 Malvasläktet – ett växtsläkte
 Malva, Spanien – ort och kommun i provinsen Zamora 
 1072 Malva – en asteroid i huvudbältet